Haren este numele a mai multe localități

 Haren (Groningen), comună și localitate din provincia Groningen, Olanda
 Haren (Brabantul de Nord), localitate în comuna Oss, din provincia Brabantul de Nord, Olanda
 Haren, Belgia, cartier al comunei Bruxelles, Belgia
 Haren (Ems), localitate în districtul Emsland, landul Saxonia Inferioară, Germania